«Досье́ „Ипкре́сс“» — британский шпионский телесериал 2022 года о холодной войне.
 «Досье́ „Ипкре́сс“» — кинофильм, шпионский детектив режиссёра Сидни Фьюри.
 «Досье́ „Ипкре́сс“» — шпионский детектив Лена Дейтона.